Гран-при Великобритании 2016 года (офиц. ) — автогонка, десятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2016 года, который прошла с 8 по 10 июля на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.

Свободные заезды 
Все сессии свободных заездов выиграл Льюис Хэмилтон.

Квалификация  
Квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон.

Гонка 
В гонке победил Льюис Хэмилтон.

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гран-при Великобритании 2016   на официальном сайте Формулы-1

Гран-при Великобритании